Koordersiella är ett släkte av svampar. Koordersiella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Koordersiella